Das Wort Schammasch steht für:

 Schammes, einen Synagogendiener
 Schammasch (Band), eine Schweizer Black-Metal-Band